Hostensmolen (Ruiselede), de Hostensmolen in Ruiselede
 Hostensmolen (Machelen), de Hostensmolen in Machelen